Kim Hyun-jung – wspinaczka sportowa (1965), wielokrotna medalistka mistrzostw Azji,
 Kim Hyun-jung – piosenkarka (ur. 1976),
 Kim Hyun-jung – łyżwiarka figurowa (ur. 1992),